Менсдорф-Пули - фамилия:

 Менсдорф-Пули, Александр фон (1813—1871) — австрийский военный и государственный деятель, генерал кавалерии; сын Эммануэля Менсдорф-Пули. 
 Менсдорф-Пули, Альфонс (1810—1894) — сын Эммануэля Менсдорф-Пули. 
 Менсдорф-Пули, Эммануэль (1777—1852) — австрийский военный деятель, фельдмаршал-лейтенант.

См. также 
 Менсдорф-Пули-Дитрихштейн, Альберт фон